Кари́на Ко́ллинз (; род. 7 ноября 1967 года, Лос-Анджелес, шт. Калифорния, США) — американская порноактриса и режиссёр.

Биография 
Карина Коллинз дебютировала в порноиндустрии в 1985 году в возрасте 18 лет. Она подписала эксклюзивный контракт с компанией Western Visuals. В 1988 она на некоторое время оставила порноиндустрию для учёбы в колледже. После его окончания она поступила в юридическую школу, которую успешно закончила.

В 1997 году Карина Коллинз за вклад в порноиндустрию стала участником Зала Славы XRCO Awards, а в 1998 Зала Славы AVN Awards. За свою карьеру Карина снялась более чем в 100 фильмах.

Премии и номинации 
 1996 XRCO Award — Best Anal Sex Scene — The Bottom Dweller 33 1/3
 1996 XRCO Award — Best Male-Female Scene — Kink
 1996 XRCO Award — Best Girl-Girl Sex Scene — Takin' It to the Limit 6
 1996 AVN Award — Best All-Girl Sex Scene, Video — Takin' It to the Limit 6
 1996 AVN Awards — Best Anal Sex Scene, Video — The Bottom Dweller 33 1/3
 1997 XRCO Award — Best Anal or DP Scene — Car Wash Angels
 1997 XRCO Award — Best Girl-Girl Scene — Beyond Reality 1
 1998 AVN Awards — Best Anal Sex Scene, Video — Butt Banged Naughty Nurses
 XRCO Hall of Fame
 AVN Hall of Fame

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография Карины Коллинз на lukeisback.com
 Биография Карины Коллинз на halloffameporn.com
 Карина Коллинз на КиноПоиск
 Профиль на сайте AVN

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 7 ноября
Родившиеся в 1967 году
Порноактрисы по алфавиту
Порноактрисы США
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы AVN
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами